DRP steht für:
 Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern
 Deutsche Reformpartei, ehemalige Partei im Deutschen Kaiserreich
 Deutsche Reichspartei, Fraktion der Freikonservativen im Reichstag des Deutschen Kaiserreichs
 Deutsche Reichspartei (1950), ehemalige Partei in der Bundesrepublik Deutschland
 Deutsche Reichspost
 Deutsches Reichspatent (Abkürzung D.R.P.)
 Deutsches Reichspatentamt, heute Deutsches Patent- und Markenamt
 Deutscher Rollenspielpreis
 Deutsches Reitpony, eine deutsche Sportponyrasse
 Dhivehi Rayyithunge Partei, eine maledivische Partei
 Disneyland Resort Paris
 Dispersion Relation Preserving, bezüglich der Wellendispersion optimierte Form von Finiten Differenzen für lineare Probleme
 Distributionsbedarfsplanung (engl. distribution requirement planning)
 Distributionsressourcenplanung (engl. distribution resource planning)
 Disaster Recovery Planning, siehe Disaster Recovery in der IT

DRP